

Vescovi 
 Pietro Grassi (m. 1426) – vescovo cattolico italiano, vescovo di Pavia
 Pietro Grassi (1666-1731) – vescovo cattolico italiano, vescovo di Parenzo
 Simon Pietro Grassi (1856-1934) – vescovo cattolico italiano

Altri 
 Pietro Grassi o Pietro Crasso (1450-1505) –  giurista italiano
 Pietro Grassi – storico italiano
 Pietro Grassi – calciatore italiano